Pascal může být:
 SI jednotka tlaku – Pascal (jednotka)
 mužské křestní jméno – Pascal (jméno)
 programovací jazyk – Pascal (programovací jazyk)
 impaktní kráter na Měsíci – Pascal (kráter)
 Film Terence Younga z roku 1969 – Pascal (film)
 Mikroarchitektura společnosti Nvidia – Pascal (mikroarchitektura)

Pascal je také příjmení těchto osob:
 Blaise Pascal (1623–1662), francouzský vědec. Matematik, fyzik, literát a filosof
 Christine Pascal (1953–1996), francouzská herečka a režisérka
 Ertha Pascal-Trouillot (* 1943), haitská právnička a politička; prezident Haiti
 Gisèle Pascal (1923–2007), francouzská herečka
 Jean-Claude Pascal (1927–1992), francouzský módní návrhář, herec a zpěvák
 Gabriel Pascal (1984–1954), maďarský producent, režisér, scenárista a herec
 Olivia Pascal (* 1957), německá herečka
 Pedro Pascal (* 1975), chilský herec
 Petra Pascal (* 1943), německá zpěvačka
 Francine Pascal (* 1938), americká spisovatelka, autorka knih pro děti a mládež

Související články 
 Pascalův trojúhelník v článku kombinační číslo.